Die Challenge League 2021/22 war die 123. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie wurde am 23. Juli 2021 mit der Partie des FC Stade Lausanne-Ouchy gegen den FC Winterthur eröffnet, vom 20. Dezember 2021 bis zum 27. Januar 2022 durch eine Winterpause unterbrochen und am 21. Mai 2022 bzw. 29. Mai 2022 (Barrage) beendet.

Modus 
Die Challenge League wurde zum zehnten Mal mit zehn Teams ausgetragen. Jedes trat viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt absolvierte so jedes Team 36 Spiele. Der Erstklassierte (FC Winterthur) stieg am Ende der Saison in die Super League auf, der Letztklassierte (SC Kriens) in die Promotion League ab. Der Zweitklassierte (FC Schaffhausen) spielte gegen den Neuntklassierten der Super League 2021/22 (FC Luzern) eine Barrage um den Aufstieg in die höchste Spielklasse, wobei sich der FC Luzern mit 4:2 durchsetzte.

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2021/22:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Barrage 
Der Zweitklassierte, FC Schaffhausen, spielte gegen den Neuntklassierten der Super League 2021/22, FC Luzern, eine Barrage um den Aufstieg in die bzw. den Verbleib in der Super League, wobei sich der FC Luzern mit 4:2 durchsetzte. Damit verbleibt der FC Schaffhausen in der Challenge League und der FC Luzern in der Super League.

Angewandt wurde der Modus der Endrunde im K.-o.-System der UEFA Champions League mit Hin- und Rückspiel: Gewinner ist, wer insgesamt am meisten Tore erzielt. Bei Gleichstand (d. h. nach je einem Sieg mit der gleichen Tordifferenz oder je einem Unentschieden) wird das Rückspiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Endet die Verlängerung unentschieden, entscheidet ein Elfmeterschiessen. Es gibt seit dieser Saison keine Auswärtstorregel mehr.

Einzelnachweise 

202122
Fußballsaison 2021/22